Chippewa County kan syfta på flera amerikanska countyn

 Chippewa County, Michigan 
 Chippewa County, Minnesota 
 Chippewa County, Wisconsin